Selor peut signifier :

 Selor est un organisme officiel belge, dépendant du SPF Personnel et organisation. Selor s'occupe du personnel de l'État, de son recrutement, des examens linguistiques, etc.
 Tanjung Selor est une capitale de province de l'île de Bornéo, en Indonésie.